Bei den Olympischen Spielen 1956 in der australischen Metropole Melbourne wurde vom 23. November bis zum 1. Dezember das Turnier im Fliegengewichtsboxen für Männer ausgetragen.

Nach den Wettkampfbestimmungen der Association Internationale de Boxe Amateure (AIBA) durfte das Körpergewicht jedes Boxers im Fliegengewicht maximal 51 kg betragen.

19 Sportler aus 19 Nationen ermittelten im Melbourner West Melbourne Stadium den Olympiasieger.

Das Turnier wurde im K.-o.-System ausgetragen.

Vor dem Turnier wurden die Europameister Edgar Basel aus Deutschland (1955) und Henryk Kukier aus Polen (1953) als Favoriten gehandelt. Auch Wladimir Stolnikow aus der Sowjetunion und der Rumäne Mircea Dobrescu galten als Medaillenanwärter. In der ersten Runde ergab die Auslosung jedoch, dass mit Stolnikow und dem Deutschen Basel zwei der Favoriten aufeinander trafen. Stolnikow eliminierte den Deutschen und konnte sich danach in seinem Achtelfinalkampf gegen den Italiener Salvatore Burruni durchsetzen. Im Viertelfinale unterlag er dann gegen den jungen Briten Terry Spinks, der zuvor Samuel Harris aus Pakistan und den Argentinier Abel Laudonio besiegt hatte. Spinks besiegte im Halbfinale den Franzosen René Libeer und sicherte sich, zur Überraschung vieler, den Olympiasieg gegenüber Mircea Dobrescu, der die Silbermedaille gewann. Bronze ging an den Iren Johnny Caldwell und an René Libeer aus Frankreich.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse bei www.olympic.org (englisch)

Fliegengewicht